île Days, dans l'État de Washington.

 The Days, film chinois réalisé par Wang Xiaoshuai, sorti en 1993 au cinéma ;
 The Days, série télévisée américaine diffusée pour la première fois en 2004 ;
 Days, chanson du groupe japonais High and Mighty Color sortie en 2005 ;
 Days, shōnen manga publié depuis 2013 ;
 The Days, chanson du disc jockey suédois Avicii commercialisée en 2014 ;
 Days, film taïwanais réalisé par Tsai Ming-liang et diffusé à partir de 2020.

Voir aussi